Skulpturensammlung steht für:

 Skulpturensammlung (Dresden), Sammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
 Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Sammlung der Staatlichen Museen zu Berlin